Cockrell ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Cockrell (* 1997), US-amerikanische Leichtathletin
 Chris Cockrell, US-amerikanischer Musiker
 Francis Cockrell (1834–1915), US-amerikanischer Politiker und General der Konföderierten
 Jeremiah V. Cockrell (1832–1915), US-amerikanischer Politiker
 Kenneth Cockrell (* 1950), US-amerikanischer Astronaut
 Robert Cockrell (1950–2000), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Thad Cockrell, US-amerikanischer Sänger und Songwriter

Siehe auch:
 Cockerell